8-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив у Києві в 1948 році.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 14 шахісток з 7 міст України (Київ, Харків, Вінниця, Чернігів, Львів, Сталіно та Миколаїв). Половину учасниць турніру складали киянки, вони і посіли перші чотири місця.
Переможницею першості України вдруге поспіль стала Любов Коган. Друге і третє місця розділили Зінаїда Артем'єва та Естер Гольдберг, четвертою була Берта Вайсберг.
На турнірі було зіграно 91 партія, з яких 82 закінчилися перемогою однієї зі сторін (90,1 %), а 9 партій завершилися внічию.

Турнірна таблиця

Див. також 
 Чемпіонат УРСР із шахів 1948 (чоловіки)

Література 
 Быкова Е. И. Советские шахматистки. — М.: Физкультура и спорт, 1957. — 330 с. (сторінки 99, 100).

1948 у шахах
Спорт у Києві